Caá Yarí peut désigner :
 Caá Yarí (village) : Village situé en Argentine
 Caá Yarí (déesse) : divinité guaranie